Абгар II — правитель Эдессы 68—53 годах до н. э.

В 64 году до н. э. Абгар II объединился с римскими войсками, помогая легату Гнея Помпея Луцию Афранию в захвате Северной Месопотамии.

По одной из версий, в 53 году до н. э. Абгар II предал триумвира Марка Красса, выведя его войско на открытую местность в битве при Каррах, в результате которой римляне потерпели поражение. Однако Абгар не получил никакой выгоды от итогов сражения, так как в том же году он был свергнут парфянским царём Ородом II.

Литература 
 Drijvers, Han J.; Healey, John F. The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Osrhoene (1999)
 

Правители Азии I века до н. э.
Цари Осроены
Свергнутые монархи